Esistono più comuni francesi con questo nome

Lansac – Gironda
Lansac – Alti Pirenei
Lansac – Pirenei Orientali